Кленовка, Клёновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кленовка — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Кленовка — деревня в Березинском районе Минской области.
 Кленовка — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Кленовка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
 Кленовка — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Кленовка — село в Жирновском районе Волгоградской области.
 Кленовка — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Клёновка — посёлок в Юргинском районе Кемеровской области.
 Клёновка — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Кленовка — село в Большесосновском районе Пермского края.
 Кленовка — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Кленовка — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Кленовка — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Кленовка — посёлок в Еманжелинском районе Челябинской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Клёновка — село в Симферопольском районе.

Украина 
 Кленовка — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области.

См. также